Carla Castellani – cantante lirica (1906-2005)
 Carla Castellani – donna politica italiana (1944)